Opi steht für:
 eine Bezeichnung für den Großvater, siehe Großeltern
 Opi (Abruzzen), Ort in der italienischen Region Abruzzen
 Opi (Waffe), Waffe auf den Philippinen

OPI steht für:
 Open Prepress Interface, Schnittstellenprotokoll für die Druckvorstufe

O.P.I. steht für:
 Open Payment Initiative, Standardisierung der Applikationsschnittstelle zwischen einer Kassenapplikation und einer beliebigen Lösung für bargeldloses Bezahlen
 Orden der Perpetuellen Indulgenz, Teil einer weltweit arbeitenden Aids-Präventionsorganisation
 Oremus pro invicem als Briefschluss („beten wir füreinander“)

Opi ist ein Schiffsname:
 Opi (Schiff, 1966)

Siehe auch:
 Opie

Abkürzung